CL steht für:
 Champions League (Begriffsklärung), verschiedene Sportwettbewerbe
 child lover, eine im Internet gebräuchliche Abkürzung für Pädophilie
 CL (Rapperin), eine südkoreanische Sängerin
 Comunione e Liberazione (Gemeinschaft und Befreiung), eine katholische Bewegung
 Crédit Lyonnais, eine Französische Großbank
 Einhundertfünfzig in der römischen Zahlschrift
 Kontaktlinse, abgeleitet aus dem Englischen: contact lenses

Geographie:
 Chile, ISO 3166-Ländercode
 Ceylon/Sri Lanka, internationales Autokennzeichen

Informatik:
 CL (Programmiersprache), eine Programmiersprache
 CL-Netz, das Computernetzwerk Linksysteme
 Column Address Strobe Latency, die Latenz-Zeit von RAM-Bausteinen
 Common Lisp, Dialekt der Programmiersprache Lisp
 Computerlinguistik, Teilbereich der KI-Forschung

Unterscheidungszeichen auf Kfz-Kennzeichen:
 Großbritannien: Cardiff
 Italien: Freies Gemeindekonsortium Caltanissetta
 Moldau: Rajon Călărași
 Norwegen: Romerike in der Provinz Viken
 Rumänien: Kreis Călărași
 Schweden: Diplomatenkennzeichen für Mosambik, siehe Kfz-Kennzeichen (Schweden)#Diplomatenkennzeichen
 Tschechien: Okres Česká Lípa, deutsch: Böhmisch Leipa (auslaufend)
 Türkei:
 Diplomatisches Korps (grüne Schrift auf weißem Grund)
 Konsularisches Korps (weiße Schrift auf türkisfarbenem Grund)

Verkehrstechnik:
 Acura CL, ein PKW-Modell der japanischen Automarke Acura von 1996 bis 2003
 Chrysler CL, ein PKW-Modell aus den 1930er Jahren des US-amerikanischen Autoherstellers Chrysler
 Mercedes-Benz CL-Klasse, eine Fahrzeug-Modellreihe
 Lufthansa CityLine, IATA-Code
 Cargolifter AG bzw. deren Nachfolgegesellschaft CL CargoLifter

Cl steht für:
 Chlor, chemisches Element
 Idealklassengruppe eines quadratischen Zahlkörpers

cl steht für:
 .cl, die länderspezifische Top-Level-Domain (ccTLD) Chiles
 das Einheitenkürzel von Zentiliter

cl. steht für:
 die Klarinette in Partituren und Besetzungslisten

c. l. steht für:
 cum laude, akademische Benotung, siehe Promotion (Doktor)#Deutschland

Siehe auch:

Abkürzung